Wienerkonventionen kan betegne flere konventioner underskrevet i Wien:
Wienerkonventionen om diplomatiske relationer af 18. april 1961. 
Wienerkonventionen om færdselstavler og -signaler af 8. november 1968
Wienerkonventionen om konsulære relationer af 24. april 1963.
Wienerkonventionen om traktatretten af 22. maj 1969.
Wienerkonventionen om vejtrafik af 8. november 1968

Se også
 Freden i Wien